Il doppio del torneo di tennis Tashkent Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Kacjaryna Dzehalevič e Nastas'sja Jakimava che hanno battuto in finale Tat'jana Puček e Anastasija Rodionova 2–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie

  Tat'jana Puček Anastasija Rodionova (finale)
  Marija Korytceva Dar'ja Kustova (primo turno)

  Evgenija Rodina Galina Voskoboeva (quarti di finale)
  Marta Domachowska Renata Voráčová (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2007